«Амстердамский турнир» () — международный предсезонный футбольный турнир, проводившийся в Амстердаме в период с 1975 по 2009 год. Турнир был организован муниципалитетом Амстердама и был приурочен к 700-летию города. Один из первых участников турнира — амстердамский «Аякс», который ныне выступает на стадионе «Амстердам-Арена», также считается основателем турнира.

История 
Амстердамский турнир проводился ежегодно каждое лето до 1992 года, когда был сыгран последний оригинальный розыгрыш. Идея проведения подобного турнира появилась в конце 1974 года. В декабре того года было объявлено, что участниками турнира станут «Барселона», «Моленбек», «Фейеноорд» и «Амстердам», который заменил «Аякс», руководство которого первоначально отказалось от участия из-за финансовых условий. Тем не менее в апреле 1975 года организаторам турнира удалось договориться с «Аяксом» о денежной компенсации, тогда как клуб «Амстердам» отозвал свою заявку. Турнир состоялся с 8 по 10 августа на «Олимпийском» стадионе. Первым победителем стал бельгийский клуб «Моленбек», который обыграл в финале «Аякс» со счётом 5:2. Первоначально команды играли по олимпийской системе, а с 1986 года в формате лиги.

После 1992 года проведение турнира было перекрещено. В мае 1998 года «Аякс» предпринял попытку возобновить соревнование, однако власти города запретили его проведение, так как не гарантировали безопасность зрителям вокруг стадиона из-за недостаточного количества полицейских, которые должны были в это время охранять порядок на гей-играх. Спустя год турнир всё же был возрождён при поддержке организации International Event Partnership. С этого момента турнир использовал необычную систему подсчёта очков. Как и в большинстве соревнований в формате лиги, три очка начислялись за победу, одно за ничью, и ни одного за поражение. Тем не менее, дополнительное очко присуждалось за каждый забитый гол. Подобная система была предназначена для поощрения команд, которые проповедуют атакующий стиль футбола. Каждый участник играл два матча, а победителем становился клуб набравший наибольшее количество очков. Оригинальный турнир проходил на «Олимпийском» стадионе, тогда как «Амстердам-Арена» принимала турнир после его возобновления.

Хозяева турнира выигрывали соревнование 10 раз и были самым успешным клубом в истории турнира. Свой первый титул «Аякс» выиграл в 1978 году, а в последний раз в 2004 году. Кроме «Аякса», больше одного раза выиграть турнир удавалось АЗ и английскому «Арсеналу». Клуб «Фейеноорд» из Роттердама, который является главным историческим соперником для «Аякса», становился победителем лишь один раз. Наибольшее число индивидуальных побед по странам принадлежит бельгийским командам — четыре клуба в разное время становились победителями турнира.

Наиболее частыми гостями турнира являлись АЗ и «Арсенал», которые были приглашены для участия в турнире шесть раз. Помимо 10 побед, «Аякс» одиннадцать раз занимал второе место. По этому показателю второе и третье место занимают два итальянских клуба — «Интер» и «Рома», которые занимали второе место в общей сумме пять раз. Единственная национальная команда, которая приняла участие на турнире, была сборная Румынии. Они были приглашены в 1984 году и заняли в итоге четвертое месте, тогда как «Атлетико Минейро» стал первым бразильским клубом выигравшим турнир. В общей сложности, команды из тринадцати стран приняли участие в соревновании. В 2010 году турнир не состоялся из-за участия «Аякса» в квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Турнир

Статистика

См. также 
 Copa Amsterdam
 AEGON Future Cup

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт клуба 

ФК «Аякс» Амстердам
Товарищеские турниры по футболу